Зелов може да се односи на:

 Зелов (Пољска), градић у Пољској.
 Зелов (Немачка), градић у Немачкој.